groentje (vlinder), een vlindersoort
 Een onervaren persoon, bijvoorbeeld in het leger (in het Engelse rookie) of aan de universiteit (zie novitius).
 Zie ook: ontgroening.
 Populaire benaming voor eucalyptussnoepje
 Vlaams voor groente.